Utopia — второй мини-альбом эстонской певицы Керли, выпущенный лейблом Island Records 19 марта 2013 года.
В 2013 году песня  возглавила чарт США Billboard Hot Dance Club Songs.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки